Валишевский () — польская фамилия. Известные носители:

 Валишевский, Зыгмунт (; 1897—1936) — польский художник.
 Валишевский, Казимир Феликсович (; 1849—1935) — польский историк, писатель и публицист.